

Населені пункти та їхні частини
 Старий Ґай — село в гміні Войцехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Старий Ґай — село в гміні Ґура-Свентей-Малґожати Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Старий Ґай — частина міста Люблін в Люблінському воєводстві
 Старий Ґай — частина села Черна в гміні Новоґродзець Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Старий Ґай — частина села Парлінек у гміні Домброва Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Старий Ґай — колонія в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Старий Ґай — осада в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки